Тим Эбелл (; род. 1 июля 1958, Манассас, Виргиния, США) — американский актёр кино и телевидения, бывший рейнджер армии США. Наиболее известен по роли снайпера-морпеха Бенни Рэя Ридла в приключенческом телесериале «Солдаты удачи».

Биография 
Тимоти Эбелл родился 1 июля 1958 года в городе Манассас, штат Виргиния. В возрасте 17 лет вступил в ряды Армии США, пройдя обучение в Форт-Беннинге стал рейнджером; всего прослужил в армии 5 лет. После ухода со службы некоторое время обучался актёрскому ремеслу в Танцевальной студии им. Артура Мюррея (), а затем переехал в Лос-Анджелес.

С девяностых годов начал сниматься в фильмах режиссёров Фреда Олена Рэя и Джима Уайнорски. Навыки, приобретённые в армии, пригодились Эбеллу в ходе работы над телесериалом «Солдаты удачи», в котором он сыграл одного из главных героев, снайпера Бенни Рэя Риддла; впоследствии в интервью актёр называл эту роль одной из лучших в своей карьере.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Актёры XX века
Актёры XXI века
Рейнджеры Армии США
Киноактёры США